Balázs – forma ungherese del nome proprio di persona Biagio
 Balázs – nome ungherese del comune slovacco di Baláže

 Balázs – cognome ungherese
 Attila Balázs – tennista ungherese
 Béla Balázs –  pseudonimo di Herbert Bauer, poeta, scrittore e regista ungherese
 Benjamin Balázs – calciatore ungherese
 Erzsébet Balázs – ginnasta ungherese
 Hajnalka Balázs – ex cestista ungherese
 Lajos Balázs – fisico ungherese
 114991 Balázs – asteroide a lui dedicato
 Péter Balázs – politico, diplomatico ed economista ungherese
 Zsolt Balázs – calciatore ungherese